Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji World Championship Tennis Finals 1981 nastoupilo osm hráčů. Turnaj podruhé vyhrál Američan John McEnroe, když ve finále porazil prvního zástupce jihoafrického tenisu v závěrečném duelu Johana Krieka po setech 6–1, 6–2 a 6–4.

Nasazení hráčů

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

WCT Finals
Tenis v roce 1981
Sport v USA v roce 1981